San Antonio de la Florida puede referirse a:
 Ermita de San Antonio de la Florida, la tercera de las ermitas dedicadas a san Antonio de Padua que hubo a las afueras de Madrid (España). Está en el distrito de Moncloa-Aravaca.
 San Antonio de la Florida, antiguo nombre de la actual Huerta de Maule, en la VII Región del Maule de Chile.
 Verbena de San Antonio de la Florida